

Patronyme 

 Henry Noëll (1883-?), homme de lettres et historien français.
 Thomas Noell (?-1702), maire de New York de 1701 à 1702.

Autres 
 La croix Noell, croix située à Vinça, dans le département des Pyrénées-Orientales.
 Noell Mobile Systems, fabricant allemand de chariots cavaliers.